Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet 2015 – 10. edycja międzynarodowego turnieju kobiet o tytuł mistrza świata, organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF),  trwał od 4 do 12 grudnia 2015 w mieście Tampere w Finlandii.  W finale spotkały się reprezentacje Szwecji i Finlandii - gospodarzami turnieju; złoty medal wywalczyły ponownie Szwedki. Brązowy medal przypadł w udziale Szwajcarkom, które pokonały Czeszki. W turnieju zagrały również Polki, które wywalczyły ostatecznie siódme miejsce pokonując Słowaczki 2-0.

Kwalifikacje 
W kwalifikacjach do MŚ kobiet w 2015 wzięły udział 23 reprezentacje, które zostały podzielone na trzy strefy kontynentalne: europejską, azjatycką i amerykańską. Kwalifikacje do tych mistrzostw musiały przejść wszystkie reprezentacje z wyjątkiem organizatora.

Uczestnicy

Obiekty

Losowanie grup 
Losowanie grup turnieju finałowego odbyło się 2 marca 2015 roku w Sanoma House’s Mediamarket w Helsinkach.

Drużyny zajmujące miejsca 1-8 w rankingu światowym zostały automatycznie rozlosowane do grup A i B, drużyny zajmujące miejsce 9-16 w rankingu znalazły się w grupach C i D

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela
      = awans do ćwierćfinałów       = awans do rundy Play Off 
Wyniki

Grupa B 
Tabela
      = awans do ćwierćfinałów       = awans do rundy Play Off 
Wyniki

Grupa C 
Tabela
      = awans do rundy Play Off       = walka o miejsca od 13 do 16 
Wyniki

Grupa D 
Tabela
      = awans do rundy Play Off       = walka o miejsca od 13 do 16 
Wyniki

Faza pucharowa

Play-off

Ćwierćfinały

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Mecze o miejsce w rankingu

Mecze o miejsca od 13 - 16

mecz o 13 miejsce

mecz o 15 miejsce

Mecze o miejsca od 9 - 12

mecz o 9 miejsce

mecz o 11 miejsce

Mecze o miejsca od 5 - 8

mecz o 5 miejsce

mecz o 7 miejsce

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Drużyna All-star 
 Najlepszy bramkarz:  Jonna Mäkelä
 Najlepszy obrońca:  My Kippilä,  Sanna Scheer 
 Najlepszy napastnik:  Anna Wijk,  Corin Rüttimann,  Alisa Pöllänen
 ASICS Golden Shoe MVP:  Anna Wijk

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Mistrzostw Świata 2015

Przypisy 

Mistrzostwa świata w unihokeju
2015 w unihokeju
2015 w Finlandii
Sport w Tampere
Unihokej w Finlandii